The Spirit of St. Louis puede referirse a:

 Spirit of Saint Louis, es el nombre del aeroplano con el que el piloto Charles Lindbergh cruzó por primera vez en la historia de la aviación el Atlántico en un vuelo en solitario.
The Spirit of St. Louis libro sobre el vuelo de Lindbergh.
 The Spirit of St. Louis, película de Billy Wilder.
 The Spirit of St. Louis,   álbum de The Manhattan Transfer del año 2000.